Bătrâni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bătrâni (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Bătrâni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș